Tibet (gebied), het historische gebied met een eigen volk, cultuur en taal dat zich uitstrekt over verschillende Chinese provincies en autonome regio's waaronder de Autonome Regio Tibet,
 Tibetaanse Autonome Regio, de staatkundige autonome regio in de Volksrepubliek China. 
 Tibetaanse rijk, het rijk dat in Tibet regeerde ruwweg tussen 600 en 900

Artikelen die verband hebben met Tibet zijn:
 Tibetaans, een taal gesproken door de inwoners van het historische Tibet,
 Tibetanen, de oorspronkelijke bewoners van Tibet,
 Tibetaans boeddhisme, de religie van de meeste inwoners van het historische Tibet.

Verder:
 Tibet (stripauteur), tekenaar van Rik Ringers en Chick Bill
 tibet, een zeer fijne wollen stof